Quixeré kan syfta på:

Brasilien 

 Quixeré (kommun), Ceará, 
 Quixeré (ort), Ceará,